Майк Келли:
 Келли, Майк (1954—2012) — американский художник, критик и куратор.
 Келли, Майк (род. 1967) — американский продюсер и сценарист. Келли, Майк  (1942—2017) - английский музыкант, автор песен, мульти-инструменталист.